Het behouden huis (novelle), een novelle van Willem Frederik Hermans
Het Behouden Huys, een houten onderkomen op Nova Zembla
Museum 't Behouden Huys, een museum in West-Terschelling